Una lacrima sul viso, brano musicale di Bobby Solo del 1964
 Una lacrima sul viso, film musicale dello stesso anno